Emil Jakobsen (ur. 1981) – duński piłkarz ręczny
 Emil Jakobsen (ur. 1998) – duński piłkarz ręczny